Dave Liebman – flautista e sassofonista statunitense
 Enrico Tullio Liebman – giurista e docente italiano
 Jeffrey Liebman – economista statunitense
 Max Liebman – produttore e regista televisivo e teatrale statunitense
 Riton Liebman – attore belga